Jack Cabeza de Calabaza es un personaje ficticio de la serie de Cartoon Network, The Grim Adventures of Billy & Mandy. Apareció en el episodio especial de Halloween de la serie titulado "La Noche de Brujas de Billy & Mandy".EsTa basada en las calabazas y en el relato irlandés Jack-o'-lantern

Historia 

Jack O'Lantern era en la edad media el bromista del pueblo, un muchacho simpático que nunca supo cuando detenerse. Un día, los aldeanos se hartaron de él y le enviaron una broma a la reina a nombre de Jack. La reina mandó que lo mataran. Ahí llegó Puro Hueso que vino a por Jack, pero este le robó la oz y Puro Hueso le dio la vida eterna a cambio de la oz y después, decapitó a Jack. Jack regresa en busca de venganza agregándose una calabaza por cabeza. Después se la quita a Billy y crea un ejército de calabazas, que es derrotado por su misma dificultad de no saber cuando parar de reír. Historia inexistente

Otras apariciones 

Jack aparece como uno de los enemigos del Videojuego de la serie. También aparece en uno de los juegos de la página oficial de Cartoon Network como el jefe final del juego especial de "Halloween". En estos juegos Jack también forma su ejército de calabazas.

Enlaces externos 
  Jack Cabeza de Calabaza (artículo en español)

Personajes de The Grim Adventures of Billy and Mandy